Деян Кулушевски (; ) — шведский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус», выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур».

Биография 
Деян Кулушевски родился 25 апреля 2000 года в шведском городе Стокгольм, в семье из Северной Македонии. У него есть старшая сестра, Сандра. Начал заниматься футболом в шведском клубе «Броммапойкарна». В 2016 году он перешёл в итальянскую «Аталанту». В сезоне 2018/19 сыграл 3 матча в Серии A. Летом 2019 года отправился в аренду на один сезон в «Парму».

В январе 2020 года перешёл в «Ювентус» за 35 миллионов евро, однако остался в «Парме» на правах аренды до конца сезоне 2019/20.

Кулушевски привлекался к играм молодёжных сборных Швеции, он играл в командах до 15, 16, 17, 19 и 21 года. Также Деян выступал за сборную Македонии до 16 лет. 18 ноября 2019 года он дебютировал за взрослую сборную Швеции в матче против сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Статистика

Клубная

Выступления за сборную 

Итого: 27 игр / 2 гола; 12 побед, 1 ничья, 14 поражений.

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Обладатель Кубка Италии: 2020/21

Личные достижения 
 Футболист года в Швеции: 2022

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»